Henry Parnell ist der Name folgender Personen:

* Henry Parnell, 1. Baron Congleton (1776–1842)
 Henry Parnell, 3. Baron Congleton (1809–1896)
 Henry Parnell, 4. Baron Congleton (1839–1906)
 Henry Parnell, 5. Baron Congleton (1890–1914)